Quinto Lutacio Cátulo puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Quinto Lutacio Cátulo (cónsul 102 a. C.).— Cónsul en el año 102 a. C.
 Quinto Lutacio Cátulo (cónsul 78 a. C.).— Cónsul en el año 78 a. C.